Барон Георг Людвиг фон Трапп (, Зара, Австро-Венгрия — , Бостон, США) — офицер военно-морских сил Австро-Венгрии. Участник Международной Освободительной Экспедиции (МОЭ) против Ихэтуаньского восстания. Самый результативный австрийский подводник Первой мировой войны. Был дважды женат, отец десятерых детей. На истории его большой семьи основан мюзикл «Звуки музыки».

Биография 

Георг фон Трапп родился 4 апреля 1880 года в хорватском городе Задар (столице королевства Далмация, входившего тогда в состав Австрии). Этнический немец. Его отец, Август Трапп, был морским офицером, дослужившимся в 1876 году до дворянства. Он умер, когда Георгу было четыре года. В 14 лет Георг поступил в австро-венгерский флот и был зачислен в морскую академию в Фиуме, которую успешно закончил в 1898 году. После четырёх лет учёбы и двух лет в учебных плаваниях он был назначен на броненосный крейсер SMS Kaiserin und Königin Maria Theresia. За участие в подавлении Ихэтуаньского восстания Георг был награждён. В 1902 году сдал экзамены и получил офицерский чин. В 1908 году был переведён на подводные лодки. В 1910—1913 годах командовал субмариной U-6. 

В годы Первой мировой войны командовал подлодкой U-5 (девять боевых походов), затем U-14 (ещё десять походов), потопил 11 кораблей (45 669 бот) — в том числе французский крейсер Leon Gambetta, итальянскую субмарину Nereide, а также захватил один транспорт. Он стал самым результативным австро-венгерским подводником и был награждён Рыцарским крестом Военного ордена Марии-Терезии. 

После развала Австро-Венгрии, сопровождавшегося потерей флота и береговых территорий, он остался без работы, однако богатство первой жены позволило вести достаточно респектабельный образ жизни и содержать семерых детей. Серьезные финансовые проблемы обрушились на фон Траппа в 1935 году, после того как он, пытаясь помочь своему другу банкиру Августу Ламмеру, перевёл деньги в его австрийский банк, который, однако, разорился, лишив семью значительной части существенного состояния Агаты Уайтхед (сам Ламмер, не выдержав краха, покончил с собой). Мария фон Трапп стала принимать меры для того, чтобы семейная музыкальная группа принимала участие в различных мероприятиях, зарабатывая средства к существованию. Примерно в то же время католический священник Франц Васнер стал музыкальным директором группы. В 1947 году Мария также поручила ему управлять финансами семейного Австрийского фонда помощи. В 1936 году оперная дива Лотта Леман, услышав выступление фон Траппов, предложила организовать в их пользу платные концерты. Когда канцлер Австрии Курт Шушниг услышал их по радио, он также пригласил их выступить в Вене.

Тайно уйдя из своего особняка для отъезда из аннексированной нацистами Австрии, фон Траппы через неделю ожидания билетов выехали в Италию поездом. Будучи уроженцем Задара, ставшего в составе Италии Зарой, Георг фон Трапп получил для себя и для всех членов своей семьи права итальянского гражданства. Вскоре семья отправилась за рубеж, в США, для своего первого концертного тура и в 1939 году вернулась в Европу, чтобы совершить поездку по Скандинавии, надеясь продолжить свои концерты в городах за пределами Третьего рейха. В течение этого времени они даже вернулись в Зальцбург на несколько месяцев, прежде чем снова уехать в Швецию, чтобы закончить тур. Оттуда они отправились в Норвегию, затем в сентябре 1939 года поехали в США, где были вынуждены остаться из-за начавшейся войны.

После короткого периода проживания в Мерион, штат Пенсильвания, семья поселилась в Стоу, штат Вермонт; в 1941 году фон Трапп приобрел 660 акров земли и в 1942 году превратил их в имение Trapp Family Lodge. После Второй Мировой войны, откликнувшись на просьбу командира «радужной» 42-й дивизии генерал-майора Гарри Коллинза, видевшего своими глазами последствия войны в Австрии, семейство фон Трапп учредило специальный благотворительный фонд ().

Семья 
Родителями Георга Людвига фон Траппа были Август Трапп и Хедвиг Веплер. Старшая сестра Георга, Хеде фон Трапп, была поэтессой, художницей и дизайнером в стиле Арт-Нуво. Брат Вернер погиб в 1915 году на фронте.

Первый брак 
Георг фон Трапп женился на Агате Уайтхед, внучке изобретателя торпеды Роберта Уайтхеда. Агата получила богатое приданое, что позволило молодым без помех заниматься строительством семьи. В 1911—1921 годах у них родилось семеро детей:
 Руперт (1 ноября 1911, Пола — 22 февраля 1992, Стоу)
 Агата (12 марта 1913, Пола — 28 декабря 2010, Таусон)
 Мария-Франциска (28 сентября 1914, Целль-ам-Зее — 24 февраля 2014, Стоу)
 Вернер (21 декабря 1915, Целль-ам-Зее — 11 октября 2007, Уэйтсфилд)
 Хедвиг (28 июля 1917, Целль-ам-Зее — 14 сентября 1972, Целль-ам-Зее)
 Иоганна (7 сентября 1919, Целль-ам-Зее — 25 ноября 1994, Вена)
 Мартина (17 февраля 1921, Клостернойбург — 25 февраля 1951, Стоу)

3 сентября 1922 года Агата умерла от скарлатины. Георг купил виллу в пригороде Зальцбурга и в 1924 году переехал туда с детьми. В 1926 году, когда Мария-Франциска выздоравливала после болезни и не могла посещать школу, фон Трапп нанял для дочери учительницу из Ноннбергского аббатства, Марию Августу Кучера.

Второй брак 
26 ноября 1927 года 47-летний Георг обвенчался с 22-летней Марией Августой Кучерой (1905—1987). У них родилось трое детей:
 Розмари (8 февраля 1929, Зальцбург)
 Элеонора (14 мая 1931, Зальцбург)
 Иоганнес (17 января 1939, Филадельфия)

Примечания 

Подводники Австро-Венгрии
Моряки Первой мировой войны (Австро-Венгрия)